Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“, наименувана на съветския учен и дисидент Андрей Сахаров, е учредена от Европейския парламент през 1988 г.

Връчва се на личности и организации за изключителни постижения в защита на човешките права и свободи.

Наградата се присъжда в следните области:
 защита на правата на човека и основните свободи, особено на правото на свободно изразяване;
 закрила на правата на малцинствата;
 спазване на международното законодателство;
 развиване на демокрацията и въвеждане на върховенството на закона.

Всяка година политическите групи в Парламента и европейски депутати номинират потенциални кандидати. От този списък Комитетът по външните работи и Комитетът за развитие съвместно избират 3 финалисти. Тогава представителите на политическите групи избират победител.

Наградата се връчва официално от председателя на ЕП по време на декемврийското пленарно заседание, на или около 10 декември – деня, в който е подписана Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации.

Победителят получава удостоверение и 50 000 евро. Хауа Ибрахим, който е измежду последните победители, използва парите, за да подпомогне образованието на децата в своята страна Нигерия.

Носители

Външни препратки 
Интернет страница: Награда „Сахаров“